Ordo Regnum Sathanas — сборник финской группы Horna, вышедший в 2004 году.

Об альбоме 
Тираж Ordo Regnum Sathanas лимитирован в 300 экземпляров. Композиции с 6 по 10 представляют собой музыкальные композиции ранее целиком составлявшие мини-альбом 1999 года Perimä Vihassa Ja Verikostossa. Композиция Perimä Vihassa Ja Verikostossa взята со сплита группы с группой Fog 1999 года.

Список композиций 
 Korpin Hetki — 3:36
 Ihmisviha — 3:10
 Kun Synkkä Ikuisuus Avautuu — 3:26
 Black Metal Sodomy — 2:15
 Ordo Regnum Sathanas 16:15
 Ring to Rule — 3:01
 Haudanusva — 3:56
 Pimeys Yllä Pyhän Maan — 4:11
 Verikammari — 6:30
 Ghash Inras — 5:15
 Perimä Vihassa Ja Verikostossa — 7:56

Ссылки 
 Тексты песен

Сборники 2004 года
Альбомы Horna